Ван Юймэй:
 Иосиф Ван Юймэй (1823-1900) — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Ван Юймэй (род. 1934) — китайская киноактриса.